Стимул може да се отнася до:
 Стимул (физиология), външен фактор, който влияе върху активността
 Стимул (психология), концепция в бихейвиоризма и перцепцията
 Икономически стимул:
 За държавните стимули в отпускането на средства и разпределение на разходи виж фискална политика
 За увеличаване на парите, с цел ускоряване на растежа виж монетарна политика